Zawody drużynowe na 43. Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Alpejskim zostaną rozegrane 10 lutego 2015. Tytułu mistrzów świata z 2013 roku będzie broniła reprezentacja Austrii.

Zasady 
16 najlepszych państw w rankingu punktowym FIS kwalifikuje się do udziału w konkurencji drużynowej. Każda drużyna musi składać się z co najmniej 4 zawodników opcjonalnie dwóch rezerwowych, wymienionych poniżej. 

Zawody zostaną rozegrane w systemie pucharowym. Każda runda rozegrana zostanie w czterech przejazdach, zgodnie z zasadami slalomie równoległym.

Ranking punktowy FIS 

Ponieważ do konkurencji drużynowej mogło przystąpić tylko 15 drużyn z rankingu FIS punktów, ponieważ pozostałe reprezentacje nie dysponowały wymaganą liczbą zawodników. To do konkurencji dopuszczono reprezentancie Argentyny.

Drużyny startujące

Wyniki

Drabinka

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Mały Finał

Finał

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Alpejskim 2015